Фи́лино — посёлок в Дальнереченском районе Приморского края, входит в Рождественское сельское поселение..

География 
Посёлок Филино стоит на автотрассе «Уссури», расстояние до районного центра Дальнереченск (расположен к северу) около 15 км.

На запад от пос. Филино идёт дорога к пос. Кольцевое.

Население

Инфраструктура 
В посёлке находится пять панельных домов, почта, аптека, фельдшерско-акушерский пункт, военная часть.

В посёлке находится братская могила девяти воинов 199 Верхнеудинского мотострелкового полка, павших во время пограничного конфликта на острове Даманский в марте 1969 года.

В посёлке находится памятник Герою Советского Союза младшему сержанту Владимиру Орехову, погибшему в бою за остров Даманский.

Примечания

Ссылки 
 Дальнереченский район
 Дальнереченский район

Населённые пункты Дальнереченского района